Rybojedzko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rybojedzko, village de la voïvodie de Lubusz,
 Rybojedzko, village de la voïvodie de Grande-Pologne.